Voir aussi 

 Handley (Cheshire), Angleterre
 Handley (Derbyshire), Angleterre
 Handley (Virginie-Occidentale), une ville américaine située dans le comté de Kanawha en Virginie-Occidentale.
 (2718) Handley, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes. 

Handley peut faire référence à :
 Ashley Handley (1996-), joueur de rugby à XIII anglais
 Danny Handley (né en 1976), musicien britannique.
 Ferg Handley, scénariste de comics britannique.
 Frederick Handley Page (1885-1962), ingénieur aéronautique britannique, fondateur de la société Handley Page.
 Lou Handley (1874-1956), poloïste et nageur américain.
 Richard Handley (né en ), coureur cycliste britannique.
 Sampson Handley (1872-1962), chirurgien anglais.
 Scott Handley (né en 1975), joueur de squash anglais.
 Taylor Handley (né en 1984), acteur américain.
 Tommy Handley (1892-1949), comédien britannique.
 Vernon Handley (1930-2008), chef d'orchestre britannique.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme